Šentožbolt je ime več naselij:

 v Sloveniji
 Šentožbolt, naselje v občini Lukovica

 na avstrijskem Koroškem
 Šentožbolt, pri Podgorjah v Rožu (Maria Elend), nem. Sankt Oswald, tržna občina Šentjakob v Rožu
 Šentožbolt, pri Svincu, nem. Sankt Oswald, tržna občina Svinec, Koroška

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška